Giulio Calvi, teologo e vescovo italiano
Giulio Calvi, pittore italiano